YBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yibin (Cina)